Hohenroth ist der Name folgender Orte:

 Hohenroth, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Hohenroth (Gemünden am Main), Ortsteil von Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hohenroth (Driedorf), Ortsteil von Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hohenroth (Trautskirchen), Ortsteil von Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Burg Hohenrod
 Hohenrode
 Forsthaus Hohenroth